Планица може бити:

 Планица, алпска долина у северозападном делу Словеније, испод планине Понце
 Планица (Крањ), насељено место у општини Крањ, Горењска регија, Република Словенија
 Планица (Раче - Фрам), насељено место у општини Раче - Фрам, Подравска регија, Република Словенија
 Планица (Брод Моравице), насељено место у општини Брод Моравице, Приморско-горанска жупанија, Република Хрватска